Двенадцатый турнир по футболу в рамках Панамериканских игр прошёл в Мар-дель-Плата, Аргентина с 10 марта по 24 марта 1995 года. Двенадцать команд соревновались за титул, причём победитель предыдущих игр, команда США, была выбита в первом же раунде. После группового раунда прошла стадия плей-офф.

Групповой раунд

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Финальный раунд

Сетка розыгрыша

Четвертьфиналы 

<small>Гондурас выиграл 8-7 по пенальти; голкипер Милтон Флорес (Гондурас) взял четыре пенальти и забил решающий гол.</small>

Полуфиналы 

<small>Арли Бетанкур (Колумбия) был удалён, после того как он ударил рефери Гутьерреса Рональдо (Коста-Рика) в лицо; он был дисквалифицирован на год.</small>

Матч за третье место

Матч за золотую медаль 
<small>Аргентина выиграла 5-4 по пенальти.</small>

Победитель

Составы

Карлос Боссио
 Роберто Айяла
 Родольфо Арруабаррена
 Хавьер Санетти
 Хорхе Хименес
 Пабло Ротчен
 Ариэот Ортега

 Роберто Монсеррат
 Себастьян Рамберт
 Марсело Гальярдо
 Кристиан Басседас
 Хавьер Лавальен
 Хуан Пабло Сорин
 Пабло Пас

 Клаудио Усаин
 Диего Канья
 Эрнан Креспо
 Гильермо Баррос Скелотто
 Главный тренер
 Даниэль Альберто Пассапелла

Милтон Флорес
 Хосе Луис Пинеда
 Амадо Гевара
 Николас Суасо
 Карлос Павон
 Луис Осегера
 Хосе Франсиско Кастро
 Арнольд Крус
 Эдгар Сьерра

 Хосе Луис Лопес
 Хосе Ромеро Рамос
 Кабрера 
 Эктор Бустильо
 Луис Пердомо Бульнес
 Медина 
 Оскар Лагос

Освальдо Санчес
 Павел Пардо
 Маркос Айяла
 Браулио Луна
 Хесус Арельяно
 Рауль Лара
 Луис Эрнандес
 Херман Вилья
 Мануэль Соль

 Куаутемок Бланко
 Рафаэль Гарсия
 Густаво Наполес
 Агустин Гарсия
 Главный тренер
 Гильермо Васкес

Ссылки 
 RSSSF архив
 Результаты игр 1995

Панамериканские игры
Панамериканские игры 1995
1995
Международные соревнования по футболу в Аргентине